Huainanella cylindrica är en ringmaskart som beskrevs av Wang 1983. Huainanella cylindrica ingår i släktet Huainanella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cylindrica